

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych 
 Stara Dąbrowa – część wsi Stara Dąbrowa w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Stara Dąbrowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Stara Dąbrowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Leoncin 
 Stara Dąbrowa – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica 
 Stara Dąbrowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Stara Dąbrowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn 
 Stara Dąbrowa – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa

Inne 
 Stara Dąbrowa – była osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
 Stara Dąbrowa – nieczynna stacja kolejowa stargardzkiej kolei wąskotorowej w Starej Dąbrowie, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce